Тимофей Николаевич Осетров (22 января 1920 года, — 21 октября 2018 года, г. Москва, Российская Федерация) — советский партийный деятель. Член КПСС с 1947 года; член ЦРК КПСС (1971-86), второй секретарь ЦК КП Узбекистана (1983-86). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР (1970-89) от Ферганской области. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР.

Биография 
Окончил Московский авиационный технологический институт.

 в 1939—1941 годах — рабочий хлебозавода в Ленинграде.
 в 1941—1947 годах — технолог машиностроительного завода.
 в 1947—1949 годах — второй, первый секретарь Коминтерновского РК ВЛКСМ, Москва
 в 1949—1954 годах — секретарь, второй, первый секретарь Челябинского ОК ВЛКСМ
 с 1954 года — в аппарате ЦК КПСС.
 в 1954—1970 годах — инструктор, зам. зав., зав. сектором ЦК КПСС
 в 1970—1983 годах — первый зам. пред. Совета Министров Узбекистана
 с 1983 по 1986 — второй секретарь ЦК Компартии Узбекистана.

13 декабря 1986 года арестован. Содержался в специзоляторе № 4 МВД СССР, г. Москва. Обвинялся в взяточничестве. На него дал показания Ю.Чурбанов (якобы, получал от него взятку 25 тысяч рублей). Все отрицал на 14 очных ставках. В мае 1987 г. предъявлено обвинение в получении 52-х взяток на общую сумму 1.002.298 р. На него как взяткополучателя указал на суде экс-1-й секретарь Бухарского обкома Каримов.

30 мая 1989 года освобожден из-под стражи. Одна из самых крупных фигур по «узбекскому делу». В своей книге В.Илюхин так писал по этому вопросу: «Осетров принадлежал к числу тех немногих, кого не удалось сломить, несмотря на все ухищрения следствия. Он стойко выдержал шантаж, угрозы, клевету».
В конце 1989 года дело было прекращено. Прокуратура СССР принесла ему официальные извинения, был восстановлен в КПСС и получил персональную пенсию.

Скончался в Москве 21 октября 2018 года в возрасте 98 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 2 ордена Ленина (10.12.1973; 25.12.1976)
 орден Октябрьской Революции (25.10.1971)
 орден Трудового Красного Знамени (30.04.1966)
 орден Дружбы народов (21.01.1980)
 орден «Знак Почёта» (16.03.1949)
 медаль «За трудовую доблесть» (28.10.1948)
 другие медали

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте ЦентрАзия

Восстановленные в КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР
Депутаты Совета Союза от округов Узбекской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Выпускники МАТИ
Персональные пенсионеры союзного значения
Хлопковое (Узбекское) дело
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Вторые секретари ЦК КП Узбекистана
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Сотрудники аппарата ЦК КПСС